Навенчаук има више значења:

 Навенчаук (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Навенчаук, Лас Торес (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику